XDR kan syfta på:
 valutakoden för särskilda dragningsrätter, utgivna av Internationella valutafonden
 XDR DRAM, en typ av RAM-minne